Less Than Hero traducido como Menos que un héroe es el episodio 58 (cuarto de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Leela llama a sus padres mutantes para decirles que va a conseguir un permiso especial que les permitirá visitarla en la superficie. Luego de la llamada, el Profesor les pide a Fry, Leela y Bender que armen una superchocadora que acaba de ser entregada por Pi-kea. Luego de armar el complejo dispositivo, Fry y Leela descubren que les duele todo el cuerpo por el esfuerzo, así que el Dr. Zoidberg les ofrece un tubo de crema milagrosa que le compró a un vendedor ambulante; Fry y Leela la aplican en sus músculos doloridos. Más tarde, Fry y Leela son asaltados en la calle por un robot (que pareciera no seguir las tres Leyes de la Robótica) y se dan cuenta de que son impenetrables por las armas. De vuelta en Planet Express, examinan el tubo de crema milagrosa y encuentran una advertencia en la etiqueta que dice "puede causar superpoderes en humanos". Prueban sus nuevos poderes, y se dan cuenta de que ambos tienen súper fuerza y súper velocidad. Deciden convertirse en superhéroes, y cuando Bender les pide unirse a la acción, Fry y Leela aceptan.

Cuando un extraterrestre trata de robar una tienda de antigüedades, Leela, Fry y Bender, disfrazados, lo atrapan rápidamente, y anuncian sus papeles como superhéroes. Vestido con pantalones acampanados y plataformas, Fry se autoproclama “Capitán Ayer” mientras Leela, con una malla muy sexy de bailarina, se identifica como “Zurrarela” (“Golpearela” en Latinoamérica). Bender, cuyo único disfraz es una corona, se llama a sí mismo "SuperRey". Al encuentro con el extraterrestre le suceden una variedad de hechos heroicos. Después de impedir otro delito, Fry casi da a conocer su verdadera identidad con una mujer que intenta seducirlo, hasta que Leela lo detiene. Le recuerda que sus seres queridos podrían estar en peligro si alguno descubre sus verdaderas identidades. Más adelante, el trío de lucha contra el crimen es convocado por el alcalde, quien recibió aviso de que una Gemeralda Quantum de incalculable valor sería robada del museo a las nueve de la mañana del día siguiente por un "Zoocuidador", un villano que comete delitos ayudado por animales amaestrados. Pensando que el Zoocuidador puede ser detenido dentro de una hora, Leela les pide a sus padres que la encuentren en el museo a las diez de la mañana. Pero el Zoocuidador llega tarde y para el momento en que es atrapado, los padres de Leela ya se habían marchado.

Aunque Leela les explica a sus padres que se demoró por razones inevitables, ellos piensan que no apareció porque está avergonzada de tener padres mutantes. Sin poder convencerlos, Leela acepta que es “Golpicienta”. Les ruega que no revelen su identidad a nadie pero el padre de Leela después cuenta la historia a dos amigos mutantes. Inmediatamente, el secreto se disemina por el mundo mutante y fuera de éste. Más adelante, Fry y Leela reciben un llamado de Zoocuidador quien no solo les dice que conoce sus verdaderas identidades sino también que ha capturado a los padres de Leela. Amenaza con matarlos a menos que los Superhéroes roben la Gemeralda para él. Contra su voluntad, aceptan. Mientras se preparan para el asalto, Fry y Leela descubren que el tubo de la crema de los superpoderes está vacío. A pesar de que no tienen superpoderes, Leela, Fry y Bender van al museo, con la esperanza de que los guardias no se den cuenta de que están indefensos. Por suerte, los tres logran irse con la piedra gracias a que Bender no necesita de la crema para tener superpoderes. Cuando la recibe, Zoocuidador libera a los padres de Leela quienes se disculpan por revelar la identidad de su hija. A su vez, Leela se culpa a sí misma por haber revelado el secreto y les reitera que nunca podría sentirse avergonzada de ellos. Todos aceptan las disculpas y Leela y sus padres se unen en un conmovedor abrazo, mientrasBender y Fry se van a robar.

Referencias culturales 
Cuando los tres héroes se presentan es parodia a La liga de la Justicia de Cartoon Network.

La canción que los presenta es una parodia a la Canción "Spider-Man, Spider-Man" de Michael Bublé que presentaba la serie animada de los 70's de Spider-Man.

Episodios de Futurama